Het voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal twee officiële interlands in het jaar 1968. De nationale selectie stond onder leiding van bondscoach Harald Seeger.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1967/68
DDR-Oberliga 1968/69

Duits voetbalelftal
1968